

Persone
 Edward Lee Thorndike, psicologo statunitense (1874-1949)

Città
 Thorndike, città statunitense della Contea di Waldo, nel Maine